John MacLeod (kanovaarder) - Brits kanovaarder
 John Macleod (medicus) - Schots medicus en winnaar van de Nobelprijs
 John MacLeod (muzikant) - Brits muzikant en songwriter
 John MacLeod (voetballer) - Schots voetballer